Profiled — альбом-інтерв'ю британського рок-гурту Led Zeppelin, виданий 21 вересня 1990 року під лейблом Atlantic Records. Profiled є виключно промо-альбомом, випущений як супроводження для бокс-сету. У 1992 році був перероблений і став частиною спеціальної версії бокс-сету Led Zeppelin Remasters. У каталогах позначається Atlantic PRCD36292.

Список композицій 
 1. «Led Zeppelin Profile» — компіляція різних частинх інтерв'ю альбому та довгі частини з пісень.
 2—8. «Station Liners» — короткі загальні фрази, записані Пейджем для радіо (наприклад: «Я Джиммі Пейдж, і я готовий до року!»).
 9—20. «Interview: Jimmy Page» — інтерв'ю Джиммі Пейджа.
 21—32. «Interview: Robert Plant» — інтерв'ю Роберта Планта.
 33—43. «Interview: John Paul Jones» — інтерв'ю Джона Пола Джонса.

Альбоми Led Zeppelin
Рок-альбоми